Футболист года в США () — высшая ежегодная награда, присуждаемая американским футболистам в пяти категориях. Вручается Федерацией футбола США за выдающиеся достижения в течение календарного года. С 1984 года вручается лучшему футболисту года и с 1985 года — лучшей футболистке года. С 1998 года добавлены категории «Молодые футболисты года среди юношей и девушек», а с 2012 награды также присуждаются в категории «Футболист года среди инвалидов».

Пятьдесят процентов голосов приходятся на зарегистрированных пользователей сайта Федерации футбола США (ussoccer.com), а остальная половина голосов представляется членами средств массовой информации страны и представителями Федерации, включая тренеров национальных сборных и членов совета директоров Федерации футбола США.

Титул молодого футболиста года может быть присуждён игроку не более одного раза за карьеру.

Футболист года в США 

Источник:

См. также 
 Самый ценный игрок MLS

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Федерации футбола США

Футбольные награды
Футбол в США